Semlin – osada leśna w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Starogard Gdański
 Semlin – wieś w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Zblewo